La Confraria de la Sanch de Perpinyà
 L'Arxiconfraria de la Puríssima Sang de Barcelona
 La Reial i Venerable Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist de Tarragona
 La Confraria de la Preciosíssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist de Palma
 La Confraria de la Puríssima Sang del Nostre Senyor Jesucrist de Sagunt
 La Germandat dels Natzarens de la Puríssima Sang de Nules
 La Confraria Mare de Déu de la Soledat i de la Preciosíssima Sang del nostre Senyor Jesucrist d'Alzira